Семён Ткаченко:
 Ткаченко, Семён Акимович (1898—1945) — советский генерал-майор, участник Великой Отечественной войны.
 Ткаченко, Семён Михайлович (1901—1968) — советский театральный режиссёр.